Сент-Женевьев-де-Буа () — город и коммуна на севере центральной части Франции, в департаменте Эссонна, регион Иль-де-Франс. Население 32 тыс. человек (1999).

С 1927 года в городе существует основанный В. К. Мещерской дом престарелых, изначально предназначавшийся для эмигрантов «первой волны» из России — «Русский дом».

География 
Город расположен в 23 км к югу от Парижа. Из столицы до Сент-Женевьев-де-Буа можно добраться на электричке (RER) направления C4 или С6 (5-я зона).

Достопримечательности 
 Грот;
 Парк с животными;
 Донжон старинного замка;
 Расположенное неподалёку кладбище, где похоронено множество эмигрантов из России.

Пригороды Парижа
Коммуны департамента Эсон
Объекты, названные в честь святых